Ansley kan syfta på följande:

 Ansley, England, ort i Warwickshire, England, Storbritannien
 Ansley, Nebraska, ort i USA